Макси́м Си́доров:
 Сидоров, Максим Викторович (род. 1986) — российский легкоатлет, толкатель ядра.
 Сидоров, Максим Игоревич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Сидоров, Максим Сергеевич (род. 1972) — советский киноактёр.